L'évasion de la prison de Ndop s'est produite le , lorsque des séparatistes ont fait irruption dans la prison centrale de Ndop et ont libéré 163 détenus.

L'évasion 
Tard dans la soirée, au moins 50 combattants séparatistes ont pris d'assaut les locaux de la prison centrale de Ndop. Ils ont réussi à surpasser les gardes en faction et à faire tomber les portes de la prison, permettant à 163 détenus de s'échapper. Malgré l'arrivée de renforts, les forces camerounaises n'ont pu empêcher les séparatistes de brûler la prison. Au cours de l'assaut, les sécessionnistes ont saisi des armes et des munitions dans la prison avant de se retirer.

Conséquences 
Immédiatement après le raid, les forces camerounaises ont lancé une chasse à l'homme pour attraper les fugitifs. Cependant, beaucoup ont pu se cacher dans la foule, ce qui a rendu leur ré-arrestation difficile. Le raid était le premier du genre depuis le début de la crise anglophone au Cameroun.

Références 

Évasion au Cameroun
2018 au Cameroun
Ambazonie
Crise anglophone au Cameroun
Juillet 2018